George Vivian kan syfta på: 

* George Vivian (1798-1873), brittisk konstnär och konstkännare
 George Vivian (1872-1936), kanadensisk sportskytt
 George Vivian, 4:e baron Vivian (1878–1940), brittisk peer